Ingolf David (2. oktober 1926 i København – 26. december 1996) var en dansk skuespiller og søn af skuespilleren Arne-Ole David.

Gennem sin karriere optrådte han på mange teatre, heriblandt Aveny Teatret, Alléscenen, Gladsaxe Teater, Odense Teater og Fiolteatret. Sidstnævnte teater var han direktør for 1965-1966.

Han var en overgang gift med skuespillerinden Annemette Svendsen.

Ingolf David modtog en Bodil i 1986 for årets mandlige birolle som Arne i Ofelia kommer til byen.

Filmografi
Blandt de film han medvirkede i kan nævnes:

Eksterne henvisninger 
 Ingolf David på Dansk film og teater 
 
 

Skuespillere fra Danmark
Teaterledere fra Danmark
Bodilprisen for bedste mandlige birolle
Personer fra København